Юри Питер Регер (; родился 18 августа 2003, Харлем) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Аякс», выступающий в Эрстедивизи за «Йонг Аякс».

Клубная карьера 
Уроженец Харлема, Регер выступал за молодёжные команды клубов «Зандворт», «Рейнсбюргсе Бойз» и АДО Ден Хааг. В 2017 году присоединился к футбольной академии «Аякса». 21 февраля 2020 года дебютировал в составе «Йонг Аякс» (резервной команды «Аякса») в матче против «Хелмонд Спорт». 15 декабря 2021 года дебютировал в основном составе «Аякса» в матче Кубка Нидерландов против «Барендрехта». В январе 2022 года продлил свой контракт с «Аяксом» до 2025 года. 30 апреля 2022 года дебютировал в Эредивизи в матче против ПЕК Зволле.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, до 16, до 17, до 18 и до 19 лет. Осенью 2019 года в составе сборной Нидерландов до 17 лет сыграл на юношеском чемпионате мира в Бразилии.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2021/22

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Аякса»

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам